USS Wyoming ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos el primero en honor al valle situado al este de Pennsylvania por el que discurre es río Susquehanna, y los otros tres, en honor al estado de Wyoming.

 fue una balandra propulsada mediante una hélice accionada por una máquina de vapor que operó en la costa de California durante la Guerra de Secesión y participó en la batalla contra el señor de la guerra japonés en la batalla naval de Shimonoseki.
 fue un monitor de la clase Arkansas, que posteriormente, fue renombrado Cheyenne.
 fue un acorazado, líder de la clase Wyoming.
 es un submarino de la clase Ohio.

USS Wyoming es también el nombre de:
 , una nave estelar del universo ficticio Star Trek.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos